Angélica (apresentadora) — apresentadora brasileira de televisão
 Angelica (género) — género de plantas pertencente à família Apiaceae
 Angélica (personagem) — protagonista das obras Orlando Enamorado e Orlando Furioso

 Nome comum de Angelica major
 Angélica — nome popular da flor Angelica archangelica

Cinema e televisão 
 Angelica and Susie's Pre-School Daze — série animada da televisão
 Casa da Angélica — antigo programa infantil do SBT
 Angelica (Piratas do Caribe) — pirata espanhola de Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Topônimos 
 Angélica (Mato Grosso do Sul) — município no estado do Mato Grosso do Sul
 Angélica (Castellanos) — comuna na província argentina de Santa Fé
Avenida Angélica — avenida de São Paulo, Brasil
Estação Angélica–Pacaembu — estação do metrô de São Paulo, Brasil
Parada Angélica — bairro do município brasileiro de Duque de Caxias, Rio de Janeiro

Outros 
Colégio Angélica — colégio do município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais

Desambiguações de antropônimos